Font del Roure (Castellar del Vallès), font de Castellar del Vallès.
 Font del Roure (Castellcir), font de Castellcir.
 Font del Roure (Sant Genís dels Agudells), font de Sant Genís dels Agudells, Barcelona.
 Font del Roure (Vallcarca), font de Vallcarca i el Penitents, Barcelona.
 Font d'en Roure, font d'Olesa de Montserrat.
 Dolmen de la Font del Roure, dolmen d'Espolla.